Чемпионат Нидерландов по футболу 2007/2008 проходил с августа 2007 года по май 2008 года. Чемпионом в 21-й раз стал ПСВ из Эйндховена.

Турнирная таблица

Плей-офф 
 Матчи плей-офф за участие в Лиге чемпионов.
{{Турнир4-бадминтон
| RD1= Матчи A и B
| RD2= Матч G
| score-width=
| RD1-посев1=
| RD1-участник1= 5. Херенвен
| RD1-счет1-1= 1
| RD1-счет1-2= 1
| RD1-счет1-3= 2| RD1-посев2=
| RD1-участник2= 2. Аякс
| RD1-счет2-1= 2
| RD1-счет2-2= 3
| RD1-счет2-3= 5
| RD1-посев3=
| RD1-участник3= 4. Твенте
| RD1-счет3-1= 3
| RD1-счет3-2= 5 
| RD1-счет3-3= 8
| RD1-посев4=
| RD1-участник4= 3. НАК Бреда
| RD1-счет4-1= 0
| RD1-счет4-2= 1
| RD1-счет4-3= 1
| RD2-посев1=
| RD2-участник1= 2. Аякс
| RD2-счет1-1= 1
| RD2-счет1-2= 0 
| RD2-счет1-3= 1
| RD2-посев2= 
| RD2-участник2= 4. Твенте
| RD2-счет2-1= 2
| RD2-счет2-2= 0
| RD2-счет2-3= 2
}}
 Матчи за участие в матчах плей-офф, за одну путевку в отборочный раунд Кубка УЕФА.
{{Турнир4-бадминтон
| RD1= Матч C и D
| RD2= Матч I
| score-width=
| RD1-посев1=
| RD1-участник1= 10. Утрехт
| RD1-счет1-1= 2
| RD1-счет1-2= 1
| RD1-счет1-3= 3
| RD1-посев2=
| RD1-участник2= 7. Гронинген
| RD1-счет2-1= 2
| RD1-счет2-2= 3
| RD1-счет2-3= 5
| RD1-посев3=
| RD1-участник3= 9. Рода
| RD1-счет3-1= 0
| RD1-счет3-2= 0
| RD1-счет3-3= 0
| RD1-посев4=
| RD1-участник4= 8. НЕК
| RD1-счет4-1= 1
| RD1-счет4-2= 2
| RD1-счет4-3= 3
| RD2-посев1=
| RD2-участник1= 7. Гронинген
| RD2-счет1-1= 0
| RD2-счет1-2= 1
| RD2-счет1-3= 1
| RD2-посев2=
| RD2-участник2= 8. НЕК
| RD2-счет2-1= 1
| RD2-счет2-2= 3
| RD2-счет2-3= 4
}}
 Матчи плей-офф, за одну путёвку в отборочный раунд Кубка УЕФА.

 Итог

Матчи за прописку в Эредивизие 
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 
Лучшим бомбардиром стал нападающий Аякса Клас Ян Хунтелар, забивший 33 гола.

Статистика сезона 
 Первый гол в сезоне: Кеми Агустэйн за АЗ против Венло (18 августа 2007)
 Самая крупная победа: Херенвен 9-0 Хераклес Алмело (7 октября 2007)
 Наибольшее кол-во забитых мячей в одном матче: Херенвен 9-0 Хераклес Алмело (7 октября 2007), Де Графсхап 1-8 Аякс (19 августа, 2007)
 Самый быстрый гол забитил: Рой Макай за Фейеноорд, против Хераклес Алмело (2 декабря 2007)
 Лучшая команда в нападении: Аякс, забито 94 мяча в 34 матчах.
 Худшая команда в нападении: Эксельсиор, забито 32 мяча в 34 матчах.
 Лучшая команда в защите: ПСВ, пропущенно 25 мячей в 34 матчах.
 Худшая команда в защите: Спарта Роттердам и Венло, пропущенно 76 мячей в 34 матчах.
 Первая жёлтая карта в сезоне: Гианни Зэйверлон за Херенвен, против Виллем II (17 августа 2007)
 Первая красная карта в сезоне: Патрик Мтилига за НАК Бреда, против Гронинген (18 августа 2007)

Краткий обзор участников

Стадионы сезона 2007/2008

Формы команд сезона 2007/2008

Ссылки 
Официальный сайт Эредивизие

2007/2008
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008